Залісцівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Рожищенський район
 Залісцівська сільська рада — Тернопільська область, Шумський район
 Залісцівська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район